Johann Götze oder Johann Goetze ist der Name folgender Personen:

* Johann August Ephraim Götze (1731–1793), deutscher Pastor und Zoologe, siehe Johann August Ephraim Goeze 
 Johann Christian Götze (1692–1749), deutscher Theologe und Bibliothekar
 Johann Christoph von Goetze (1637–1703), deutscher Generalleutnant
 Johann Christoph Goetze (auch Johann Christoph Götz; 1688–1733), deutscher Mediziner 
 Johann Nikolaus Conrad Götze (1791–1861), deutscher Musiker und Komponist